d'Ailly är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf d'Ailly (1855–1927), svensk ämbetsman och malakolog
 August d'Ailly (1822–1877), svensk mariningenjör
 Hack d'Ailly (1829–1896), svensk militär
 Jacob Henric d'Ailly (1789–1858), svensk militär
 Lotten d'Ailly (1821–1905), svensk miniatyrmålare
 Pierre d'Ailly (1350–1420), fransk teolog, filosof och kardinal
 Sven d'Ailly (1892–1969), svensk operasångare, lutspelare, regissör och skådespelare

Franska efternamn